Micael Galvão — lutador de Jiu-jitsu brasileiro
 Micael Borges — cantor e ator brasileiro
 Micael Herschmann — historiador brasileiro
 Micael Isidoro — ciclista português

Ver também

Desambiguações de antropônimos